Theobald Vrints von Treuenfeld ist der Name folgender Personen:

 Theobald Georg Vrints von Treuenfeld (1671–1745), deutscher Postmeister und Diplomat
 Theobald Max Heinrich Vrints von Treuenfeld (1734–1812), deutscher Postdirektor und Diplomat
 Theobald Maximilian Joseph Vrints von Treuenfeld, Diplomat